Улица Крушельницкого () — улица в Святошинском районе города Киева, поселок Беличи. Пролегает от улицы Владимира Шульгина до улиц Владимира Наумовича и Павленко.

История 
Улица возникла в 60-х годах XX века под названием 1-я Новая. Современное название в честь украинского актёра и режиссёра Марьяна Крушельницкого — с 1966 года.

Изображения

Примечания

Литература 

Беличи (Киев)